Hinderer ist der Familienname folgender Personen:

 August Hinderer (1877–1945), evangelischer Theologe, Publizist und Honorarprofessor für Publizistik
 Fritz Hinderer (1912–1991), deutscher Astronom 
 Hans Hinderer (1929–2006), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Karl Hinderer (1931–2010), deutscher Mathematiker
 Rainer Hinderer (* 1962), deutscher Politiker (SPD)
 Walter Hinderer (* 1934), deutscher Germanist und Literaturwissenschaftler

Hinderer bezeichnet ferner:
 (3404) Hinderer, ein Asteroid des Hauptgürtels